Die Diamond Nine / Dynamic Austria Open 2011 waren das 113. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 7. bis 9. Juli 2011 in St. Johann im Pongau in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Richard Jones, der den Belgier Serge Das im Finale mit 9:5 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Austria Open 2011 auf der Website der Euro-Tour
 Austria Open 2011 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

113
Poolbillardveranstaltung 2011
Billardturnier in St. Johann im Pongau